Kricks steht für:
 Große Kricks, Wielki Krzek, Insel im Stettiner Haff in Polen
 Feuerschiff Kricks, im Stettiner Haff, Pommern
Siehe auch:
 Krix